Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Jaegermann – austriacki urzędnik
 Józef Jaegermann – polski inżynier mechanik